

Localidades

Sainte-Marthe (Eure)
Sainte-Marthe (Lot-et-Garonne)

Veja também
Santa Marta

Desambiguações de topônimos